Алексе́й Серо́в:
 Серов, Алексей Алексеевич (1918 — ?) — советский футболист, универсал.
 Серов, Алексей Борисович (род. 1974) — солист группы «Дискотека Авария».
 Серов, Алексей Иванович (1911—1989) — тенор, солист Большого театра.
 Серов, Алексей Капитонович (1918—1993) — партийный работник, деятель советского шахматного движения.
 Серов, Алексей Эдуардович (род. 1965) — театральный режиссёр.